Taljata ima više značenja:
 Taljata (Bergamo)
 Taljata (Kuneo)
 Taljata (Ređo Emilija)